El término  relación de compresión puede referirse a: 

 Relación de compresión (motores) en un motor de combustión interna.
 Relación de compresión (informática) de información digital.
 Relación de compresión (refrigeración) en compresores de refrigeración.